ТГШ — многозначная аббревиатура:
 ТГШ — Т. Г. Шевченко
 ТГШ — термодатер (из стальных литер на) горизонтальном шве